Карл Энкель:
 Энкель, Карл Йохан (1876—1959) — финский политик, дипломат и офицер.
 Энкель, Карл Карлович (1839—1921) — директор Финляндского кадетского корпуса, генерал от инфантерии.